Un antílope es el nombre común de varias especies animales de la familia de los bóvidos.

También puede hacer referencia a:

 el bergantín Antílope, buque mercante utilizado durante la guerra de independencia argentina;
 el Cañón del Antílope, en Arizona, al suroeste de los Estados Unidos;
 el Condado de Antelope, en Nebraska, Estados Unidos;
 la isla Antílope, la mayor del Gran Lago Salado, en Utah, Estados, Unidos;
 Antílopes, una obra de teatro de Henning Mankell;
 Los Antílopes, apodo de la selección de fútbol de Angola.